In Brazilië:
 São Mateus (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 São Mateus (Espírito Santo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 São Mateus do Maranhão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 São Mateus do Sul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 São Mateus do Sul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 São Mateus (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo

In Portugal:
 São Mateus (Madalena), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Madalena
 São Mateus de Oliveira, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão